Agility () визначається як «здатність [системи] швидко реагувати на зміни, адаптуючи свою первісну стабільну конфігурацію».

 Agility (бізнес) — здатність бізнесу швидко і економічно ефективно адаптуватися у відповідь на зміни в бізнес-середовищі.
 Agility — принцип Agile-менеджменту.
 Agility — принцип гнучкої розробки програмного забезпечення.

Примітки